Александр Николаевич Клюкин () — российский политик, журналист, депутат Государственной думы 3-го, 4-го и 5-го созывов.

Биография 
В 1985 году окончил МГУ по специальности «журналист». Работал журналистом и партийным работником.

С 1990 по 1994 год трудился репортёром, ведущим программы новостей красноярского краевого телевидения. В 1994 году вместе с Ириной Долгушиной и Александром Бровкиным основал красноярский телеканал ТВК. С 1996 по ноябрь 1998 года работал генеральным директором, затем с ноября 1998 по 1999 год — председателем Совета директоров. 

В 1997 году избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Имел деловые отношения с двумя влиятельными фигурами края тех лет: с губернатором Александром Лебедем и предпринимателем Анатолием Быковым.

Депутат Госдумы 
В 1999 году избран депутатом Государственной думы 3-го от Енисейского одномандатного избирательного округа № 46, самовыдвиженец. Вступил во фракцию ЛДПР в Государственной думе. Был заместителем председателя комитета ГД по информационной политике.

Вышел из фракции ЛДПР и вступил во фракцию «Отечество — Вся Россия».

В 2003 году избран депутатом Государственной думы 4-го созыва от Ачинского одномандатного избирательного округа № 47. Был членом Счётной комиссии ГД, заместителем председателя комитета ГД по информационной политике.

В 2007 году избран депутатом Государственной думы 5-го созыва от партии «Единая Россия», номер 5 по Региональной группе федерального списка партии № 25, Красноярский край. Был членом Счётной комиссии ГД, членом комитета ГД по международным делам.

10 февраля 2016 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации назначен членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Александр Николаевич Клюкин на сайте Государственной Думы ФС РФ
 Клюкин, Александр Николаевич  на сайте ЦИК РФ

 ‎
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края
Члены ОВР
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации